Detlef Lohse (1963– ), Duits natuurkundige
Elfriede Lohse-Wächtler (1899–1940), Duits kunstschilderes
Wilhelm Oswald Lohse (1845–1915), Duits astronoom

Duitse achternaam